Karl Janovič Bauman (1892-1937) – rivoluzionario e politico sovietico
 Garry Bauman (1940-2006) – hockeista su ghiaccio canadese
 Nikolaj Ėrnestovič Bauman (1873-1905) – rivoluzionario russo
 Signe Baumane (1964) – animatrice e scrittrice lettone
 William J. Bauman (fl- 1912-1914) – regista e attore statunitense
 Zygmunt Bauman (1925-2017) – sociologo e filosofo polacco

Altro
 Università tecnica statale moscovita N. Ė. Bauman – università di Mosca, Russia

Pagine correlate 
 Baumann